Ли́нту (: птица) — финская фамилия. Известные носители:

 Линту, Пекка (род. 1947) — финский дипломат.
 Линту, Ханну (род. 1967) — финский дирижёр.